Джон Стюарт може да се отнася за:
 Джон Стюарт (сатирик) - американски телевизионен водещ
 Джон Стюарт, граф Бют (1713 – 1792) – министър-председател на Великобритания